Карлос Энрике Гимар (; ) — аргентинский шахматист, гроссмейстер (1960). 

Чемпион страны (1936 и 1940); в чемпионатах 1949 и 1953 — 2-е, 1948 и 1952 — 2-3-е места. В составе команды Аргентины участник 4 олимпиад (1937—1950, 1954), матча СССР—Аргентина (1954), где играл с И. Болеславским: +1 −1 =2 (8-я доска). Участник зональных турниров ФИДЕ в Мар-дель-Плате: 1951 — 5-е и 1954 — 3-4-е места, а также межзонального турнира в Гётеборге (1955) — 12-13-е место. Лучшие результаты в других международных соревнованиях: Мар-дель-Плата (1934) — 3-6-е, 1936 — 5-е, 1944 — 3-4-е, 1946 — 4-е, 1949 и 1950 — 2-3-е; Сантьяго (1940) — 1-е; Сан-Паулу (1941) — 1-2-е; Буэнос-Айрес (1945) — 2-3-е, 1960 — 4-7-е; Винья-дель-Мар (1945) — 1-е; Энсхеде (1961) — 1-2-е; Монтевидео (1961) — 2-3-е места.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты Аргентины